Pitangueiras (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Pitangueiras (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo